seriacja w psychologii
 seriacja chronologiczna